Центральный фронт:
 Центральный фронт
 Центральный фронт ПВО
 Центральный фронт (операция «Дунай») — оперативно-стратегическое объединение в вооружённых силах СССР и участников Варшавского договора во время операции «Дунай».